82-мм миномёт БМ-37 — советский 82-мм батальонный миномёт образца 1937 года. Представляет собой гладкоствольную жёсткую систему, заряжание производилось с дула.
 82-мм батальонный миномёт образца 1941 года — советский 82-мм батальонный миномёт. Упрощённая версия БМ-37. Имеет неотделяемый колёсный ход.
 82-мм батальонный миномёт образца 1943 года — советский 82-мм батальонный миномёт. Является модернизированным вариантом 82-мм миномёта образца 1941 года.